Vox populi («voz del pueblo» en latín, significa «lo que es conocido y repetido por todos») puede referirse a:

Cultura
 Vox populi, vox Dei, proverbio latino.

Entretenimiento
 Una de las denominaciones de Vox Pop o Voice of the people, un programa clásico de la radiodifusión en Estados Unidos (1936-1948).

Música
 Vox populi, tipología de voz de un/a cantante. La mayoría de veces, este tipo de voz se adapta a la interpretación del margen del género pop.  
 Vox populi, Lado A de un sencillo de la banda chilena Quilapayún de 1971.
 Vox populi, Lado B de otro sencillo de la misma banda de 1972.

Cine
 Vox populi, película holandesa de 2008 dirigida por Eddy Terstall.
 Vox populi, cortometraje brasileño de 1998 dirigido por Marcelo. Laffitte

 Videojuegos
 Vox populi, facción de rebeldes del videojuego BioShock Infinite.

Publicaciones
 Vox Populi, es la revista de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona.

Notas